Ubaye – rzeka we Francji, przepływająca przez departament Alpy Górnej Prowansji
 Ubaye – dolina w Alpach Francuskich
 Ubaye – masyw w Alpach Francuskich
 Ubaye – dawna gmina i miejscowość we Francji, obecnie wcielona w Le Lauzet-Ubaye